Ниже перечислена статистика выступлений Ким Клейстерс.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Выступления в одиночном разряде

Финалы турниров Большого шлема в одиночном разряде (8)

Победы (4)

Поражения (4)

Финалы Итоговых турниров WTA в одиночном разряде (3)

Победы (3)

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (60)

Победы (41) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (19)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (4)

Победы (3) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражение (1)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (3)

Победы (2)

Поражения (1)

Финалы Итогового турнира WTA в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров WTA в парном разряде (20)

Победы (11)

Поражения (9)

Финалы турниров ITF в парном разряде (3)

Победы (3)

Выступления в смешанном парном разряде

Финалы турниров Большого шлема в смешанном парном разряде (1)

Поражения (1)

Выступления в командных турнирах

Финалы командных турниров (2)

Победы (1)

Поражения (1)

История выступлений на турнирах

Одиночные турниры

Парные турниры

Турниры в миксте

История результатов матчей на выигранных турнирах Большого шлема 

Открытый чемпионат США-2005

Открытый чемпионат США-2009

Открытый чемпионат США-2010

Открытый чемпионат Австралии-2011

Открытый чемпионат Франции-2003 (с Ай Сугиямой)

Уимблдон-2003 (с Ай Сугиямой)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Клейстерс, Ким